Тендик — название населённых пунктов в Казахстане:

 Тендик — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области, упразднено в 2021 г.
 Тендик — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
Тендик — до 2018 г. название села Муса Шорманов в Баянаульском районе Павлодарской области.